Соединённые Штаты Америки принимали участие в IX Зимних Олимпийских играх, проходивших в Инсбруке (Австрия) с 29 января по 9 февраля 1964 года, где представители США завоевали 7 медалей, из которых 1 золотая, 2 серебряных и 4 бронзовых. На Зимних Олимпийских Играх в Инсбруке, сборную Соединённых Штатов Америки представляли 89 спортсменов (71 мужчина и 18 женщин), выступавших в 10 видах спорта.

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты США на sports-reference.com 
 Девятые Зимние Олимпийские Игры // Olymps.ru
 IX зимние Олимпийские игры. Инсбрук (Австрия), 29 января – 9 февраля 1964 года // Сборная России 2014
 Инсбрук 1964 // История Олимпийских игр

Спорт в США в 1964 году
Страны на зимних Олимпийских играх 1964 года